Celenzani – abitanti di Celenza Valfortore
Celenzani – abitanti di Celenza sul Trigno